Ибельбах () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.Входит в состав округа Грац-Умгебунг.  

. Официальный код  —  60651.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Маркус Виндиш (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии